Název Žlebský potok má více vodních toků:

 Žlebský potok (přítok Dyje) – levostranný přítok Dyje v okrese Znojmo
 Žlebský potok (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy v okrese Šumperk
 Žlebský potok (přítok Nedvědičky) – levostranný přítok Nedvědičky v okresech Žďár nad Sázavou a Brno-venkov
 Žlebský potok (přítok Oslavy) – pravostranný přítok Oslavy v okrese Třebíč
 Žlebský potok (přítok Teplé Vltavy) – pravostranný přítok Teplé Vltavy v okrese Prachatice